Douville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Douville im Département Dordogne

mit Namenszusatz:
 Douville-en-Auge im Département Calvados
 Douville-sur-Andelle im Département Eure

Douville ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Douvillé (1846–1937), französischer Paläontologe
 Jean-Baptiste Douville (1794–1837), französischer Reisender und Autor
 Jean-Baptiste Douville de Franssu (* 1963), französischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Olivier Douville (* 1953), französischer Anthropologe, Psychoanalytiker